Herrarnas 10000 meter vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den fjärde augusti på Londons Olympiastadion. Endast ett lopp avgör tävlingen – finalen. I loppet fick alla som uppnått kvalgränserna och blivit uttagna av sin nationella olympiska kommitté delta. Kenenisa Bekele från Etiopien var regerande mästare efter hans seger i Peking 2008.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 26.17,53| width="200px" |  Bryssel, Belgien
| width="100px" | 28 augusti 2005
| 
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 27.01,17
|  Peking, Kina
| 17 augusti 2008
| 
|-
| align="right" | Världsårsbästa (WL)
|
|27:01,98'| Eugene, USA
|1 juni 2012
|}

ProgramTider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).''
4 augusti
21:15 – Final

Resultat

Final
Finalen planeras ägde rum den 4 augusti.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012